Theodoxus — род брюхоногих моллюсков семейства нерит (), мелких водяных улиток с жаберной крышкой, часть которых обитает в пресной воде, а часть — как в пресной, так и в солоноватой воде.

Внешний вид 
Представители рода являются относительно небольшими; раковины часто имеют размер менее 1 см. На правой стороне мантии расположена полость, анус и половые отверстия (у женских особей). Щупальца относительно короткие и заостренные.

Виды рода Theodoxus сильно различаются по размеру, цветовому рисунку периостракума, деталям жаберной крышки и радулы, и все эти факторы могут сделать идентификацию на уровне видов очень сложной задачей.

Образ жизни 
Животные живут в озёрах и реках, порой под камнями на глубинах 5–6 м и глубже, питаясь водорослями. Некоторые виды обитают в солоноватых водах.

Питание 
Являются травоядными, поедая зелёные и диатомовые водоросли. Theodoxus нуждается в шероховатой поверхности, чтобы иметь возможность переваривать пищу, поэтому необходим каменистый субстрат. У Theodoxus нет целлюлаз.

Размножение 
Как и все представители семейства, особи видов рода являются разнополыми. После оплодотворения самки откладывают яйца в форме небольших капсул, которые обычно достигают 1,2 мм в диаметре. Кладка прикрепляется к субстрату (например, к камням) или раковинам сородичей или других улиток. В яйцевой капсуле, содержится 30-70 яиц в каждой, однако развивается только одна особь, остальные яйца служат пищей.

Классификация 
Род был описан как подсемейство , однако был понижен в справочнике Буше и Рокруа. Точная систематика до сих пор не определена. Некоторыми авторами Theodoxus делится на два подрода:
 подрод  
 
 
 
 
  — включает 3 подвида
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 подрод

Литература 
 Peter Glöer Die Tierwelt Deutschlands. Mollusca I Süßwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Verbreitung. 2. — ConchBooks, Hackenheim, 2002. — 327 c. ISBN 3-925919-60-0

Примечания 

Моллюски Европы
Theodoxus
Роды моллюсков